Пьюзи () — фамилия, известные носители:

 Пьюзи, Джейсон (род. 1989) — гибралтарский футболист.
 Пьюзи, Эдвард Бувери (1800—1882) — британский англиканский богослов, востоковед, историк церкви, преподаватель, духовный и научный писатель.